

Жінки 
 Коркіна Євгенія Опанасівна (1923—2017) — передовик сільського господарства, Герой Соціалістичної Праці.
 Коркіна Євдокія Інокентіївна (1917—2009) — радянський і російський учений-тюрколог, доктор філологічних наук, професор.

Чоловіки 
 Коркін Геннадій Петрович (* 1963) — радянський і російський футболіст, нападник.
 Коркін Дмитро Петрович (1928—1984) — якутський радянський тренер з вільної боротьби, заслужений учитель Якутської АРСР, заслужений тренер Якутській АРСР, РРФСР і СРСР.
 Коркін Олександр Васильович (1930—2001) — бригадир прохідників рудника; Герой Соціалістичної Праці.
 Коркін Олександр Гаврилович (1927—2011) — 1-й заступник міністра вугільної промисловості СРСР, секретар, 2-й секретар ЦК КП Казахстану, 1-й секретар Карагандинського обласного комітету КП Казахстану. Кандидат у члени ЦК КПРС у 1981—1990 роках. Депутат Верховної Ради Казахської РСР 8—9-го скликань. Депутат Верховної Ради СРСР 10—11-го скликань.
 Коркін Олександр Миколайович (1837—1908) — російський математик, фахівець з диференціальних рівнянь.
 Коркін Петро Андрійович (1900—1943) — майор державної безпеки. Депутат Верховної Ради СРСР 1-го скликання (1937—1939). Депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання (1938—1939).
російські прізвища